VM i snooker 1980 (Embassy World Snooker Championship) spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 16–28 april 1979. Det var den fjärde upplagan av turneringen som sponsrades av Embassy och den tredje gången som den spelades i The Crucible Theatre. Turneringen vanns av walesaren Terry Griffiths, trots att detta var första gången han deltog i VM och var tvungen att kvala.

Händelser under turneringen 
 Semifinalen mellan Terry Griffiths och Eddie Charlton slutade klockan 1:40 på natten, vilket var rekord. Avslutande sessionen tog 5 timmar och 25 minuter att spela. En medtagen Griffiths, som just insett vad vinsten innebar, fällde i intervjun efter matchen den klassiska kommentaren "I'm in the final now, you know!" på bred walesdialekt. 

 Blivande sexfaldige världsmästaren Steve Davis gjorde VM-debut, liksom Kirk Stevens. Båda föll i första omgången.

 Fred Davis blev den äldste någonsin att vinna en match i The Crucible Theatre, 65 år och 8 månader.

 Bill Werbeniuks break på 142 var tangerat VM-rekord med Rex Williams från 1965.

 Fjolårssegraren Ray Reardon råkade ut för The Crucible Curse och föll redan i andra omgången mot Dennis Taylor.

Resultat

Externa länkar 
 

1979 i Storbritannien
Snookersäsongen 1978/1979
1979
Sportevenemang i Sheffield